Günter Schmahl ist der Name folgender Personen:

* Günter Schmahl (Physiker) (1936–2018), deutscher Physiker
 Günter Schmahl (Fußballspieler) (* 1941), deutscher Fußballspieler
 Günter Schmahl (Biologe), deutscher Biologe und Hochschullehrer